La domenica di un fidanzato è stato il primo originale televisivo prodotto e trasmesso dalla RAI. Andò in onda nel prime time di martedì 26 gennaio 1954 sull'allora Programma Nazionale, a pochi giorni di distanza, quindi, dall'inizio delle trasmissioni regolari.

Scritta appositamente per il piccolo schermo dal giornalista e scrittore Ugo Buzzolan, la fiction era diretta da Mario Ferrero ed interpretata da attori provenienti dal teatro fra cui Bianca Toccafondi e Giorgio De Lullo.

La bobina dell'originale televisivo è andata smarrita, pertanto non esiste alcuna documentazione relativa a questo prodotto storico.

Soggetto
L'originale di Buzzolan descrive la vicenda di Gustavo ed Elide, rispettivamente impersonati da De Lullo e Toccafondi, qui descritti nella loro quotidianità, descritta con la dovuta ironia ma pur con un pizzico di amarezza.

Il lavoro è rimasto negli annali della tv in Italia in quanto tentativo di un autore - nello specifico Buzzolan - di praticare vie nuove di espressione (letteraria e teatrale allo stesso tempo) sfruttando le opportunità offerte da un mass medium allora agli albori, almeno in Italia, come era la televisione, che subito si intuiva diverso da quelli fino ad allora conosciuti, come il teatro ed il cinema.

Note